Rassimov ist der Familienname folgender Personen:
 Ivan Rassimov (1938–2003), italienischer Schauspieler
 Rada Rassimov (* 1938 oder 1941), italienische Schauspielerin